Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Budapest (Pestszentlőrinc-Pestszentimre)
 Le  de Paris (Buttes-Montmartre)
 Le  de Vienne (Währing)